Keizerstraat (Alkmaar)
 Keizerstraat (Amsterdam)
 Keizerstraat (Antwerpen)
 Keizerstraat (Breda)
 Keizerstraat (Deventer)
 Keizerstraat (Haarlem)
 Keizerstraat (Montfoort)
 Keizerstraat (Paramaribo), Suriname
 Keizerstraat (Rotterdam)
 Keizerstraat (Scheveningen)
 Keizerstraat (Utrecht)
 Keizerstraat (Venlo)